1962/63 was het 25ste seizoen van de Divizia A en het 45ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Viitorul Boekarest was de Roemeense jeugdploeg die in 1962 Europees kampioen geworden was. Na de heenronde werd het team ontbonden. 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1962/63 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen